Trieder [] steht für:

 ein unendliches Polyeder, das von drei ebenen Flächen begrenzt wird, siehe Polyeder#Besondere Polyeder
 ein Prismenfernglas für beide Augen, siehe Fernglas#Synonyme

Trieder [] ist der Familienname folgender Personen:

 Simone Trieder (* 1959), deutsche Schriftstellerin